IUD steht als Abkürzung für: 

 Organisationsbereich Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen, ein ziviler Organisationsbereich der Bundeswehr
 Intrauterine device (Intrauterinpessar), ein Verhütungsmittel
 iuris utriusque doctor (Doktor beider Rechte), juristischer Abschluss im weltlichen und Kirchenrecht, siehe Doctor iuris utriusque

IuD steht für:

 Information und Dokumentation

Siehe auch:
 Jud

Abkürzung